Patricia Ann Carroll (1927-2022) – attrice statunitense
 Patrick Graham Carroll (1982) – cestista statunitense